

Patronyme 

 Bret Harte (1836 – 1902), un poète et écrivain américain ;
 Ian Harte (1977 -), un footballeur irlandais ;
 Mickey Harte (1973 -), un chanteur irlandais ;
 Thomas Harte Franks (1808-1862), officier britannique.

Toponyme 

 Bret Harte, census-designated place située dans le comté de Stanislaus, en Californie.